Passengers (engl.: Passagiere) steht für:
 Passengers, benutztes Pseudonym von Brian Eno und U2 für das Album Original Soundtracks 1 aus dem Jahr 1995

Filme:
 Passengers (2000), Schweizer Tanzfilm von Markus Fischer aus dem Jahr 2000
 Passengers (2008), US-amerikanischer Spielfilm von Rodrigo García
 Passengers (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Morten Tyldum

Siehe auch:
 Passenger